Fyldningsgrad kan have flere betydninger:
 Fyldningsgrad (motor) – i en forbrændingsmotor er det forholdet mellem tilført brændstof og luft
 Fyldningsgrad (fødevarer) – for fødevarer er det blandt andet et udtryk for forholdet mellem en ovns volumenkapacitet og volumen af aktuelle fødevare
 Fyldningsgrad (ståltov) – et ståltovs fyldningsgrad er forholdet mellem summen af alle enkelte tovtrådes tværsnitsareal og hele tovets tværsnitsareal
 Fyldningsgrad (kloaker) – i kloaker er det forholdet mellem fast og flydende masse.